Индия — развивающаяся аграрно-индустриальная страна с развитой промышленностью, входит в пятерку стран по объёму ВВП. 
За годы независимого развития Индия проделала огромный путь в экономике.

История 

Первый премьер-министр независимой Индии Джавахарлал Неру был сторонником в Индии «общества социалистического образца». В первых двух пятилетних планах экономического развития (1951-1961) планировалось перевести все стратегические отрасли экономики в государственный сектор.

К середине 1960-х годов объем промышленного производства Индии вырос в 2,5 раза. В 1970-е годы началось сотрудничество государственного сектора с частным капиталом, выражавшееся в развитии совместного предпринимательства. С середины 1960-х годов государство также способствовало модернизации сельского хозяйства («зелёная революция»). В результате с 1978 года Индия перестала импортировать продовольствие и достигла полного продовольственного самообеспечения.

Однако стали проявляться негативные тенденции, которые выразились в антиэкспортном торговом режиме, жёстком протекционизме национальной промышленности, сокращении государственных накоплений, увеличении внешнего долга страны с 23 млрд. долларов в 1980-1981 годах до 82 млрд. долларов в 1990-1991 годах.

Премьер-министр Раджив Ганди в конце 1980-х годов взял курс на ослабление государственного контроля над экономикой, смягчение ограничений на импорт, поощрение независимости государственных предприятий. 
Затем правительство премьер-министра Нарасимха Рао в первой половине 1990-х годов начало осуществление широких рыночных реформ. Было отменено лицензирование, была проведена приватизация, были снижены импортные пошлины. Результатом реформ стало повышение темпов роста экономики.

В условиях глобального кризиса, начавшегося в 2008 году, правительство Индии выработало план поддержки национальной экономики. Приняты меры по девальвации индийской рупии, и по вливанию государством средств в экономику. Центральный банк Индии снизил базовую процентную ставку.
В июле-августе 2008 наблюдался спад продаж новых легковых автомобилей, в основном местного производства. В декабре 2008 было отмечено, впервые за 15 лет, сокращение промышленного производства, происходящее на фоне негативной реакции инвесторов на террористическую атаку в Мумбаи. Наблюдалось резкое падение котировок акций, и бегство иностранного капитала из Индии.

Но индийская экономика вышла из кризиса быстрее, чем ожидалось. 
В начале 2010-х годов Индия стала лидером по темпам роста экономики среди всех крупных стран мира. Однако достигнув пика в 2015 году (8,2%), рост ВВП затем замедлился до 7,1 %. 

Крах в 2018 году небанковской финансовой корпорации , предоставлявшей кредиты на строительство множества дорог, туннелей и прочих объектов по всей стране, негативно повлиял на экономику. В 2019 году безработица достигла 8,5 %.

По прогнозам S&P Global и Morgan Stanley, Индия обгонит Японию и Германию и станет третьей по величине экономикой мира к 2030 году.

Сельское хозяйство 

По данным на 2018 год, в сельском хозяйстве было занято свыше 50 % населения Индии, его доля в ВВП страны составляла 17-18 % (занято 60 % рабочей силы, и оно даёт 19,9 % ВВП). 
Индия занимает второе место в мире по объему производства сельскохозяйственной продукции. 

Штаты Уттар-Прадеш, Пенджаб, Харьяна, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш, Телангана, Бихар, Западная Бенгалия, Гуджарат и Махараштра являются основными центрами индийского сельского хозяйства. 
В сельском хозяйстве Индии до сих пор сохраняются большие контрасты — крупные плантации соседствуют с мелкими крестьянскими хозяйствами. Многие крестьяне имеют мало земли или вообще её не имеют. В большинстве сёл вообще нет электричества. По площади орошаемых земель (54,8 млн га) Индия занимает первое место в мире. 

Доля сельскохозяйственной продукции в экспорте Индии составляет 15 %.

Потребительские культуры 

Основными потребительскими культурами Индии являются рис и пшеница. Современная Индия в основном обеспечивает свои потребности в продовольствии, хотя и на очень низком уровне примерно в 250 кг на душу населения. В юго-восточной части Индо-Гангской низменности располагается главная рисоводческая зона Индии, где рис возделывают в сезон харифа (май-сентябрь) под муссонные дожди, а в сезон раби (октябрь-апрель) используется искусственное орошение. В северо-западной части Индо-Гангской низменности возделывается пшеница. Её выращивают при искусственном орошении. В 2002 году собрано: пшеницы 71,8 млн т, кукурузы 10,6 млн т, риса 116,6 млн т, картофеля 24 млн т.

Технические культуры 

Основными техническими культурами являются хлопчатник и сахарный тростник. 
В 2002 году собрано:
 сахарного тростника 279 млн т
 подсолнечника 870 тыс. т
 сои 4,3 млн т
 хлопчатника 5,6 млн т
 кофе 317 тыс. т
 чая 826,2 тыс. т — 1-е место в мире
 натурального каучука 650 тыс. т
 бананов 16,820 млн т — 1-е место в мире

Индия занимает второе место в мире по производству сахара — около 14 млн тонн в год. Сырьё для его производства выращивается на 3,6 млн га. земли.

Животноводство 
Животноводство играет важную роль в сельском хозяйстве Индии. По количеству поголовья крупного рогатого скота (221,9 млн т) Индия занимает первое место в мире, однако по потреблению мяса — одно из последних в мире, что объясняется религиозными воззрениями индийцев — в индуизме корова является священным животным. 
Насчитывается 58,8 млн овец, 18 млн свиней, 9 млн верблюдов. 
В 2002 году произведено 53,7 тыс. т шерсти, 5,4 млн т рыбы и 5,7 млн т мяса.

Промышленность 

Современная Индия из страны лёгкой и пищевой промышленности превратилась в страну с развитой тяжёлой промышленностью.

Горнодобывающая промышленность 

Вступление Индии на путь индустриализации повысило роль её топливных и сырьевых ресурсов. 
Запасы полезных ископаемых значительны. 

Горнодобывающая промышленность: добывается железная руда (73,5 млн т), каменный уголь

Также нефтедобыча; однако, Индия самостоятельно обеспечивает только около 30 % потребности в нефти и газе и вынуждена импортировать их, в основном, из стран Персидского залива. Потребление нефти составляет около 100 млн т в год.

Обрабатывающая промышленность 
Главными центрами обрабатывающей промышленности являлись города Бомбей, Калькутта, Дели и Мадрас.

В 2009 году Индия вышла на 3-е место в мире по выплавке стали. Крупнейшими металлургическими компаниями являются Vizag Steel, Tata Steel, Steel Authority of India, , Bhilai Steel, ,  , JSW Steel.

По развитию атомной промышленности Индия является лидером в развивающемся мире. Стратегическое управление атомной отраслью осуществляет правительственный , позиции частного сектора заметны лишь в атомном машиностроении. 

Машиностроение:
 Вкладываются инвестиции в самолётостроение, производится космическая техника (см. Космонавтика Индии).
 тракторостроение (см. ); в начале 2000-х Индия обогнала Соединенные Штаты как крупнейшего в мире производителя четырехколесных тракторов. В 2013 году Индия произвела 619 тыс. тракторов, что составляет 29 % мирового производства, являясь крупнейшим в мире производителем и рынком тракторов. В настоящее время в Индии насчитывается 16 отечественных (крупнейшие —  (подразделение Mahindra & Mahindra — крупнейший машиностроительный концерн в мире и крупнейший производитель тракторов в Индии) и ) и 4 транснациональных корпорации (, John Deere и др.), производящих тракторы.
 автомобильная промышленность, сборка велосипедов
Развиты такие отрасли, как производство бумаги, удобрений и цемента. 
  Ltd. (BKT) — базирующаяся в Индии компания по производству шин. 

Главной отраслью лёгкой промышленности является текстильная промышленность, которая работает на отечественном сырье. 

Электронная промышленность: производство микросхем и бытовой техники, телекоммуникации.

Главными экспортными промышленными товарами являются химикаты, сталь, машины и оборудование (в т.ч. тракторы, транспортные средства), бытовая техника и электроника, одежда и лекарства.

Энергетика 

Потребление энергии в Индии остается одним из самых высоких в мире. 
Уголь и нефть совместно составляют 85 % потребления энергии в Индии. 

Запасы нефти в Индии покрывают 25 % внутреннего спроса на нефть в стране. 
По состоянию на апрель 2015 года суммарные доказанные запасы сырой нефти в Индии составляют 763,476 миллионов метрических тонн, а запасы газа — 1490 миллиардов м³. Месторождения нефти и природного газа расположены на шельфе (Бомбей Хай),  в бассейне реки Годавари и дельте реки Кавери, а в штатах Ассам, Гуджарат и Раджастхан. 

Нефтяная промышленность Индии в основном состоит из компаний государственного сектора, таких как Oil and Natural Gas Corporation (ONGC),  (HPCL),  (BPCL) и  (IOCL). 
В нефтяном секторе есть несколько крупных частных индийских компаний, таких как  (RIL), которая управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в городе Джамнагар. 

Электроэнергетика
В 2013 году Индия стала третьим по величине производителем электроэнергии в мире с 5 % -ной глобальной долей в производстве электроэнергии, превосходя Японию и Россию. К концу 2015 календарного года в Индии был избыток электроэнергии, и многие электростанции простаивали из-за отсутствия спроса.

Альтернативная энергетика
Индия также богата определенными альтернативными источниками энергии со значительным потенциалом в будущем, такими как солнечная энергия, ветроэнергетика и биотопливо (ятрофа, сахарный тростник).

Атомная энергетика 

Атомная энергетика вырабатывает 3,22 % электроэнергии в Индии. По состоянию на январь 2021 года, Индия имеет 23 действующих промышленных ядерных реактора суммарной мощностью 6,9 ГВт, строится 6 новых реакторов, общей мощностью около 4,2 ГВт.

Индия одной из первых среди развивающихся стран приступила к практическому применению ядерной энергии в мирных целях. В области атомной технологии был создан полный цикл, включающий разведку, добычу, очистку и переработку ядерных материалов, производство топливных тепловыделяющих сборок для реакторов (Комплекс по производству ядерного топлива — монополист в Индии), эксплуатацию атомных электростанций (Индийская корпорация по атомной энергии — единственная эксплуатирующая АЭС организация в Индии). 

Истощающиеся запасы урана в Индии на протяжении многих лет стагнировали рост ядерной энергетики в стране. Открытый в 2000-х рудник в поясе Туммалапалле (:en:Tummalapalle uranium mine) может входить в число 20 крупнейших запасов природного урана во всем мире.

Транспорт 

Аэропортов — 341, в том числе:
 с твёрдым покрытием — 243
 без твёрдого покрытия — 98

Автодорог — 3 393 344 км, в том числе:
 с твёрдым покрытием — 1 603 705 км
 без твёрдого покрытия — 1 789 639 км

Железных дорог — 63 230 км, в том числе
 с широкой колеёй — 45 718 км
 с узкой колеёй — 17 512 км

Водный транспорт:
 всего судов — 361 водоизмещением 7 772 313 грт/13 310 858 дедвейт, в том числе:
 навалочные суда — 96
 сухогрузы — 72
 контейнеровозы — 8
 танкеры — 96
 химические танкеры — 13
 газовозы — 17
 пассажирские — 3
 пассажирские/сухогрузы — 10
 Ролкеры

Сфера услуг 

Сектор услуг является сегодня в экономике Индии доминирующим. С 2000 года по 2010 год наиболее востребованными и динамично развивающимися были финансовые услуги, бизнес-услуги, транспортные, складские и коммуникационные услуги. В результате глобализации Индия получила преимущества для развития отрасли оффшорного программирования. В 2015 году 18,5% мирового рынка программных продуктов так или иначе приходилось на Индию. Более 90% экспорта программного обеспечения и IT-услуг приходится на компании, расположенные в технопарках. Они размещены по всей территории страны почти в 50 населенных пунктах, включая города Бангалор, Ченнаи, Хайдерабад, Ноида, Лакхнау, Канпур, Аллахабад, Патна, Гандинагар, Мумбаи, Колката.

Финансовый сектор 
Первые банки, основанные европейцами в Индии, появились в начале XIX века. В конце XIX — начале XX века начали открываться банки, основанные индийцами. 19 июля 1969 года 14 крупных банков страны были национализированы; хотя впоследствии они были частично приватизированы, правительство сохраняет в них 80—90 % акционерного капитала. С июля 1993 года было разрешено открытие новых частных банков. Долгое время банковский сектор Индии состоял из небольших по мировым меркам банков, но с 2008 года правительство начало проводить политику укрупнения банков, в частности в Государственный банк Индии были влиты несколько региональных банков, что вывело его в шестой десяток крупнейших банков мира по размеру активов (48,5 трлн рупий, $655 млрд на март 2021 года). В апреле 2020 года 10 крупных банков были объединены в 4.

Роль центрального банка играет Резервный банк Индии, основанный в 1935 году. Он осуществляет денежную эмиссию и является основным регулятором банковской отрасли страны.

На 31 марта 2021 года (конец 2020—21 финансового года в Индии) работал 131 коммерческий банк, в сумме у них было более 150 тысяч отделений, из которых более 60 % расположены в сельской местности. Объём принятых депозитов составил около 154,4 трлн рупий (2 трлн долларов). Крупнейшей категорией коммерческих банков являются банки публичного сектора (Public Sector Banks), включающие 11 национализированных и 43 региональных сельских банков; на них приходится около 60 % отделений, выданных кредитов и принятых депозитов. Крупнейшими из них являются State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Canara Bank, Union Bank of India, Bank of India, Indian Bank.

Второй категорией являются частные банки (Private Sector Banks), появившиеся после 1993 года, на 21 такой банк приходится около трети банковского рынка страны. Среди них выделяются HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank. Кроме этих двух категорий банков в Индии работают филиалы и отделения 46 иностранных банков, на них приходится 4 % выданных кредитов.

Отдельную группу составляют кооперативные банки, на 2019 год в Индии было зарегистрировано полторы тысячи городских и почти сто тысяч сельскохозяйственных кооперативных банков. Также в Индии работает около 10 тысяч небанковских финансовых компаний. Специализированные государственные финансовые учреждения включают National Bank for Agricultural and Rural Development (Национальный банк сельскохозяйственного развития), Export Import Bank of India (Экспортно-импортный банк Индии), Small Industries Development Bank of India (Банк развития малой промышленности), Tourism Finance Corporation of India Limited (Индийская корпорация развития туризма), National Housing Bank (Национальный банк жилого строительства) и India Infrastructure Finance Company (Индийская компания развития инфраструктуры), а также суверенный фонд National Investment and Infrastructure Fund.

Отличительной чертой индийских банков является большое количество сотрудников, в несколько раз больше, чем у сравнимых по размеру активов банков в других странах. Зарубежное присутствие индийских банков невелико, в основном это отделения и представительства, обслуживающие индийскую диаспору в Великобритании и странах Азии; у нескольких банков есть филиалы в ряде стран Африки (Кения, Замбия, Танзания и другие). В России работает ООО «Коммерческий Индо Банк» (Commercial Indo Bank LLC), совместное предприятие State Bank of India и Canara Bank.

На страховом рынке Индии работает 58 страховых компаний, из них 24 специализируются на страховании жизни. Большинство страховых компаний относятся к частному сектору, во многих из них значительную долю имеют зарубежные страховщики и финансовые конгломераты. Кроме этого, страховые услуги предоставляются большинством крупных банков.

На рынке управления активами на март 2021 года в Индии работало 43 взаимных фонда, размер активов под их управлением составил в сумме 32 трлн рупий ($430 млрд). В основном это совместные предприятия индийских банков с иностранными партнёрами.

Торговля 
О российско-индийской торговле: см. Российско-индийские отношения

Внешняя торговля 

 Экспорт: 112 млрд долларов
 Статьи экспорта: одежда, химикаты, автомобили.
 Партнеры по экспорту: США 16,7 %, ОАЭ 8,5 %, Китай 6,6 %, Сингапур 5,3 %, Великобритания 4,9 %, Гонконг 4,4 %
 Импорт: 187,9 млрд долларов
 Статьи импорта: топливо, автомобили
 Партнеры по импорту: Китай 7,3 %, США 5,6 %, Швейцария 4,7 %

Розничная торговля 

Индия — пятый по величине рынок ретейла в мире. По прогнозам, к 2020 году темпы роста отрасли будут опережать остальные страны БРИКС. Крупнейшие игроки ретейла —  (Big Bazaar), , Tata Group (Star India Bazaar), (Foodworld),  ().

Зарубежные инвестиции индийских компаний
Начиная с 2000 года индийские компании стали активно приобретать зарубежные активы. По оценкам, скупка активов за рубежом превысила в 2006 году объем зарубежных инвестиций в Индию. Одно из первых мест в завоевании позиций на мировом рынке традиционно принадлежит Tata Group, прежде всего в сталелитейной отрасли. После приобретения в 2006 году группы Corus она вышла на пятое место в мире по производству стали. Компания , входящая в тройку ведущих индийских фирм в области информационных технологий, приобрела в 2006 году передовые компании Португалии, Финляндии и США. Производитель лекарств   приобрёл бельгийскую и испанскую фармацевтические компании. Важнейшим стимулом для осуществления зарубежных инвестиций индийскими компаниями также является стремление обеспечить стабильные поставки природных ресурсов. Например, в 2003 году компания  приобрела два медных месторождения в Австралии, а государственная нефтегазовая компания ONGC (Oil and Natural Gas Corporation) приобрела 25% долю в нефтяном месторождении в Судане. ONGC также приобрела 20% долю в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1» в 2001 году и в 2002 году приобрела 29% долю в газовом месторождении в Мьянме.

Доходы населения 
С 2017 года национальный минимум заработной платы в день установлен в 176 рупий.

В 2019 году средняя месячная зарплата в Индии составила 194 доллара США (или 13560 рупий) без учёта налогов.

По оценкам Всемирного банка, в 2011 году менее чем на 5,5 долл. США в день жили 43,5% населения Индии, а за чертой крайней бедности (менее чем на 1,9 долл. США в день) — 4,3% населения. Большая часть бедного и крайне бедного населения принадлежит к низшим кастам.

См. также 
 Финансово-промышленные группы Индии

Примечания

Литература 
 

 

Экономика Индии